Бедфорд-парк-бульвар:

 Бедфорд-парк-бульвар — станция Нью-Йоркского метрополитена, расположенная на линии IND Concourse Line
 Бедфорд-парк-бульвар – Леман-колледж — станция Нью-Йоркского метро, расположенная на IRT Jerome Avenue Line